Чарльз Миддлтон, 1-й барон Бархэм () ( — ) — британский морской офицер и политический деятель, член Парламента, первый лорд Адмиралтейства.

Родился в Лейте, Мидлотиан. Сын Роберта Миддлтона, сборщика таможенных пошлин в Бонесс, Линлитгошир, и Хелен, дочери Чарльза Дандаса.

Флотская служба 
Поступил в Королевский флот в 1741 году в качестве капитанского слуги на 90-пушечных кораблях HMS Sandwich и HMS Duke, затем служил на фрегате «Флэмборо»  в чине мичмана и в должности штурманского помощника. В 1745 году, на борту фрегата HMS Chesterfield, произведен в лейтенанты. С 1748 — на Западноафриканской станции.

Во время Семилетней войны, с 1754 Миддлтон находился на HMS Anson. Присутствовал во время его задержания и захвата двумя французскими кораблями в Луисбурге, после чего переведен на Подветренные острова. В январе 1757, произошёл инцидент из-за рациона рома, Миддлтон не сдержался и ударил матроса; в результате матрос попал под трибунал, а Миддлтон был переведен командиром на шлюп HMS Speaker.

В 1759 он получил в командование фрегат HMS Arundel и стал полным капитаном. На следующий год, командуя HMS Emerald, отличился в Вест-Индии, взяв 16 французских судов и несколько приватиров, и получил благодарность купцов британской колонии Барбадос. С марта 1762 Миддлтон принял в командование фрегат HMS Adventure, патрулировал побережье Нормандии.

В декабре 1761 Миддлтон женился на Маргарет Гамбье, племяннице капитана Мида (), с которым познакомился на борту Sandwich лет за 20 до этого. Маргарет переехала в Тестон в графстве Кент, чтобы быть рядом с подругой Элизабет Бувери. В 1763 году, после службы на Adventure, он переехал к Маргарет в Тестон, и следующие 12 лет был арендатором земель, принадлежащих миссис Бувери, сделавшись сельским джентльменом.

В 1775 году, с началом Американской революционной войны, Миддлтон командовал брандвахтой (HMS Ardent) в Норе, стоянке Королевского флота в устье Темзы, а затем в 1778 году был назначен контроллером флота и председательствовал в Военно-морском комитете (), каковой пост занимал 12 лет. Был известен как знающий и деловой администратор. Он выступал в частности за реорганизацию Транспортной службы (), и добился переоборудования устаревших 44-пушечных кораблей в отряд транспортов, подчиненных непосредственно флоту.

В 1781 году был пожалован баронетом, с особым правом наследования, в случае отсутствия мужского потомства, для зятя Джерарда Ноэля ().

В 1784 году сэр Чарльз Миддлтон был избран в Парламент от консерваторов в Рочестере и занимал место в течение 6 лет. 24 сентября 1787 года сэр Чарльз был произведён в чин контр-адмирала белой эскадры, а 21 сентября 1790 года — в чин контр-адмирала красной эскадры. 1 февраля 1793 года был произведен в чин вице-адмирала белой эскадры, а на следующий год стал лордом Адмиралтейства.

В 1795 году сэр Чарльз был произведен в чин адмирала синей эскадры, а 14 февраля 1799 года — в чин адмирала белой эскадры. Наконец, в 1805 году, перед Трафальгаром, был назначен Первым лордом Адмиралтейства, и был жалован бароном Бархэм, в Бархэм-корт, Тестон, Кент, с особым правом наследования, при отсутствии мужского потомства, для единственного ребёнка, дочери Дианы Ноэль, второй баронессы Бархэм, и её наследников мужского пола. В сентябре 1805, лорд Бархэм стал красным адмиралом. Он умер 8 лет спустя, в возрасте 86 лет в своем доме в Бархэм-корт.

Аболиционист 
Помимо службы в Королевском флоте, сэр Чарльз Миддлтон сыграл важную роль в отмене работорговли в Британской империи. На него повлияла брошюра, написанная преподобным Джеймсом Рамзеем, который был у Миддлтона хирургом на борту HMS Arundel в Вест-Индии, но потом принял духовный сан и служил на острове Сент-Кристофер (ныне Сент-Киттс) в Карибах, где лично наблюдал примеры жестокого обращения с рабами. По возвращении в 1777 году, истощенный долгим конфликтом с влиятельными плантаторами и дельцами, Рамзей вернулся в Великобританию и недолго жил с сэром Чарльзом и леди Миддлтон в Тестон. Затем он стал викарием Тестона и ректором Нетлстед в Кенте. Средства на жизнь ему предоставлял Миддлтон.

Брошюра Рамзея, «Эссе по обращению и приведению в христианскую веру африканских рабов в британских сахарных колониях», опубликованная в 1784 году, особенно повлияла на леди Миддлтон. Чувствуя себя неподходящим кандидатом для поднятия вопроса о работорговле в Парламенте, и зная, что борьба будет долгой и трудной, сэр Чарльз предложил молодого парламентария Уильяма Уилберфорса как человека, которого можно убедить взять это на себя. (Первым ли он предложил этот вопрос Уилберфорсу для рассмотрения или нет, является спорным). В 1787 Уилберфорс был представлен Джеймсу Рамзею и Томасу Кларксону () в Тестон, а также познакомился с растущей группой сторонников аболиционизма, среди них Эдвард Элиот (), Ханна Мор () — евангелическая писательница и филантроп — и Бейлби Портеус (), епископ Лондонский.

Кларксон впервые обнародовал своё намерение посвятить жизнь борьбе за эмансипацию рабов в доме Миддлтонов, Бархэм-корт, с видом на реку Медуэй в Тестон, Кент. Для подкрепления запроса об отмене работорговли, Кларксон на протяжении многих лет вел исследования, собирал доказательства путём опроса тысяч моряков, участвовавших в работорговле. Это стало возможным благодаря данному Миддлтоном разрешению на доступ к королевским верфям.

Бархэм-корт по сути использовался как штаб аболиционистской кампании, проводимой лордом и леди Бархэм. Уилберфорс, Кларксон, Элиот и Портеус проводили многочисленные совещания и заседания по вопросам стратегии, прежде чем представить законодательство на рассмотрение Парламента.

Хотя Миддлтон никогда не участвовал непосредственно в борьбе за отмену работорговли (отменена в 1807) и самого рабства (в 1833), он привлек к нему внимание будучи членом Парламента, и сыграл важную роль как закулисный посредник. Им двигали его евангелические убеждения. Миддлтон проявил себя христианином не только тогда, но и раньше, будучи капитаном, а затем контроллером и лордом Адмиралтейства.

Память 
В честь лорда Бархэма были названы три корабля Королевского флота, в том числе линкор HMS Barham, и четвёртый был запланирован, но отменен.

Примечания 

Первые лорды Адмиралтейства
Адмиралы Великобритании
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Войны за независимость США